Katedra Świętego Zbawiciela w Brugii
 Bazylika Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście
 Kościół Najświętszego Zbawiciela w Duisburgu
 Katedra Świętego Zbawiciela, Najświętszej Maryi Panny i św. Willibalda w Eichstätt
 Katedra Świętego Zbawiciela i św. Sebastiana w Fuldzie
 Kościół Najświętszego Zbawiciela w Kopenhadze
 Kościół Najświętszego Salwatora w Krakowie
 Katedra Boskiego Zbawiciela w Ostrawie
 Katedra Xishiku
 Kościół Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu
 Kościół Zbawiciela w Rydze
 Kościół Najświętszego Zbawiciela w Rykach
 Bazylika św. Jana na Lateranie
 Kościół San Salvatore in Onda
 Kościół Świętego Zbawiciela w Skwierzynie
 Kościół Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie
 Kościół Najświętszego Zbawiciela w Ustce
 Kościół Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
 Katedra Najświętszego Zbawiciela w Wiedniu
 Kościół Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze
 kościół Świętego Zbawiciela na Chorze w Stambule

Swietego Zbawiciela
Świątynie pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela